est le second album du groupe de ska québécois The Planet Smashers, sorti en 1998.

Il s'agit de la première des trois collaborations entre The Planet Smashers et le producteur Chris Murray (les deux autres sont The Life of the Party et Unstoppable).

Liste des titres

Crédits

Membres du groupe 
 Matt « Smasher » Collyer : chant, guitare
 Dave Cooper : Basse
 Leon Kingstone : Saxophone
 Kurt Ruschiensky : trombone
 Tim Doyle : batterie
 Chris Murray : chœurs, tambourin

Équipes technique et production 
 Production : Chris Murray
 Ingénieur : Claus Frostell
 Mastering : Mark Chaleki
 Artwork (Design) : John Jordan, Rupert Bottenberg
 Photographie : Tshi, The Planet Smashers

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Album musical sorti en 1997